Les superròsides (Superrosidae) són un clade de les angiospermes, les plantes amb flors, format pel clade de les ròsides i l'ordre de les saxifragals. Es tracta d'un dels grups més importants en nombre d'espècies, conté una quarta part de totes les angiospermes.

Taxonomia 
Aquest clade va ser introduït a la quarta versió del sistema de classificació APG, APG IV (2016), amb el nom informal de superrosids. Després de la formalització de la nomenclatura filogenètica amb la publicació del Codi Internacional de nomenclatura filogenètica o Phylocode (la versió actual és la sisena), l'any 2020 es va publicar l'obra Phylonyms. A Companion to the PhyloCode, prevista al Phylocode amb l'objectiu de formalitzar els noms dels clades i fer-los normatius. En aquesta obra es fixa la forma llatinitzada Superrosidae com a nom d'aquest clade.

Clades 
Segons el vigent sistema APG IV la composició i la filogènia del clade se les superròsides seria aquesta:
{| style="text-align:left; padding:2.5px; background:#e9ffdb"

Referències

Bibliografia 
 
 

Eudicotiledònies